Gilan – regione dell'Iran
 Gilan-e Gharb – città dell'Iran
 Gilan – ex repubblica sovietica